

Sigle 
 Influenza aviaria
 Information architecture  – architettura dell'informazione
 Inseminazione artificiale
 Instrumentation amplifier  – amplificatore da strumentazione
 Intelligenza artificiale
 Intel architecture – usato dalla Intel nelle sigle dei suoi microprocessori (IA-4, IA-8, IA-16, IA-32 e IA-64)
 Internet Archive

Astronomia 
 Ia – tipo di supernova

Codici 
 IA – codice vettore IATA di Iraqi Airways
 ia – codice ISO 639-2 alpha-2 di interlingua
 IA – codice ISO 3166-2:US dell'Iowa (Stati Uniti)

Zoologia
Ia  – genere di pipistrelli vespertilionidi

Altro 
 IA – Istituto Sperimentale di Acustica "Orso Mario Corbino" del Consiglio Nazionale delle Ricerche